Chodov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Chodov (Chodau), Stadt in Okres Sokolov
Chodov u Domažlic (Meigelshof), Gemeinde im Okres Domažlice 
Chodov u Bečova nad Teplou (Gängerhof), Gemeinde im Okres Karlovy Vary 
Chodov (Prag) (Chodau), Stadtteil im Prager Stadtbezirk 11

Zadní Chodov (Hinterkotten), Gemeinde im Okres Tachov